Baby D ist der Name folgender Personen:

 Baby D, ein Künstlername von Lil Wayne (* 1982), US-amerikanischer Rapper
 Baby D (Rapper) (geb. Donald B. Jenkins, auch Dizzle; * 1984), US-amerikanischer Rapper

Baby D steht für:

 Baby D (Band), eine britische Band